Brahmane peut désigner :
 Brahmane, un membre d'une des quatre castes indiennes,
 Brahmane, une race de vache,